Чернораменье — название населённых пунктов в России:

 Чернораменье — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Чернораменье — деревня в Городецком районе Нижегородской области.